Perthida är ett släkte av fjärilar. Perthida ingår i familjen bladskärarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladskärarmalar
Perthida